Ralph Douglas Charles Berglund, švedski hokejist, * 18. januar 1965, Stockholm, Švedska.

Berglund je večino kariere igral za klub Djurgårdens IF v švedski ligi, skupno kar dvanajst sezon, in osvojil pet naslovov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1999/00 in 2000/01. Dve sezoni je igral tudi za klub EHC Kloten v švicarski ligi, kjer je osvojil naslov državnega prvaka v sezoni 1995/96. 

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno zlato medaljo, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po dveh zlatih in srebrnih ter ene bronaste medalje, skupno je za reprezentanco nastopil na 142-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 13
| 3

| 3
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Huddinge IK
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 30
| 6
| 6
| 12
|
| 18
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 31
| 5
| 5
| 10
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 36
| 8
| 9
| 17
|
| 16
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 36
| 6
| 17
| 23
|
| 20
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 36
| 5
| 6
| 11
|
| 12
|
| 8
| 5
| 2
| 7
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 36
| 9
| 12
| 21
|
| 26
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 9
| 10
| 19
|
| 68
|
| 10
| 1
| 8
| 9
|
| 12
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 40
| 8
| 9
| 17
|
| 38
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 35
| 4
| 20
| 24
|
| 50
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 11
| 20
| 31
|
| 20
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +1
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 95/96
|
| 36
| 10
| 25
| 35
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 46
| 16
| 17
| 33
|
| 28
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 9
| 20
| 29
| +7
| 34
|
| 15
| 2
| 5
| 7
| +1
| 12
|-
| Djurgårdens IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 47
| 9
| 22
| 31
| +5
| 40
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| 0
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 50
| 3
| 15
| 18
| +9
| 54
|
| 13
| 1
| 4
| 5
| 0
| 8
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 48
| 7
| 11
| 18
| +12
| 60
|
| 15
| 2
| 4
| 6
| +3
| 8
|-

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 708
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | 242
| bgcolor="#7FFF00" | 377
| bgcolor="#7FFF00" | +35
| bgcolor="#7FFF00" | 542
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 64
|}

Glej tudi 
 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Huddinge IK
Hokejisti Nacka HK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti EHC Kloten
Trenerji Timrå IK